Ceratellopsis är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ceratellopsis i familjen Gomphaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hericiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ceratellopsis